Елена Гришина:
 Гришина, Елена Борисовна (род. 1968) — советская и российская фехтовальщица, спортивный комментатор.
 Гришина, Елена Дмитриевна (род. 1960) — советская и российская исполнительница авторской песни.